Prisão perpétua
Perpétuos - personagens do universo de Sandman
Tieta do Agreste - livro de Jorge Amado no qual se destaca a personagem Perpétua
Gomphrena globosa - angiosperma herbácea com flores de coloração roxa.

Pessoas
Santa Perpétua
Perpétua Almeida

Desambiguação